Aris Papathéodorou  est un ancien militant d'extrême gauche français, graphiste et défenseur des logiciels libres en informatique.

Graphiste de la revue Multitudes, il devient en 2013 responsable du pôle visuel et directeur artistique du journal Le Monde.

Biographie 

Après avoir milité dans le mouvement lycéen, Aris Papathéodorou rejoint le mouvement autonome en 1977 et participe au groupe Camarades. 

Dans les années 1980, il fonde les journaux Contre (1987-1989) et Quilombo (1988-1993). Quilombo se revendique alors du « Réseau Autonome Parisien » (RAP). 

Militant du rock alternatif, il participe à la production et à la diffusion des labels indépendants « Negative Records » et « Samedi soir - dimanche matin ». 

Par la suite, il s'engage dans l'expérience du bar La Bonne Descente, ouvert en 1994 à Clichy par les anciens du groupe Mordicus. 

À la même époque, il commence à s'intéresser à Internet. Il milite en faveur des logiciels libres et fait partie du collectif de militants qui co-fonde, lors du mouvement de grève de 1995, le réseau Samizdat . 

Il organise ensuite les « Zelig Conférences » qui, dans les années 2000, rassemblent des représentants de l'Internet et des logiciels libres en Europe.

Il collabore aux revues éphémères Futur Antérieur (1990-1998) et Alice (« Revue critique du temps ») auprès d'autres militants de la mouvance autonome et opéraïste trontienne. À partir de 2000, il est le graphiste de la revue Multitudes, fondée la même année par Yann Moulier-Boutang. 

En 2005, il signe l'appel de la communauté du logiciel libre contre le Traité constitutionnel européen. 

Le 9 mars 2008, il se présente en cinquième position comme candidat aux élections municipales de Montreuil, sur la liste « Ensemble contre la régression sociale et pour les solidarités », qui n'a recueilli que 6 % des voix et n'a donc pas été en mesure de se maintenir au second tour.

En 2013, il est nommé responsable du pôle visuel et directeur artistique du journal Le Monde. 

Il est par ailleurs administrateur de la plateforme internet samizdat.net qui héberge des sites associatifs et des sites d'activistes classés à l'extrême gauche comme le site antifasciste La Horde.

Publications

Articles 
 « Aris Papathéodorou, « Autoportrait d'un hacktiviste du net » », dans Jean-Christophe Brochier et Hervé Delouche, Les nouveaux Sans-culottes, enquête sur l'extrême gauche, Paris, Grasset, 2000, p. 247-256.
 « Coopération et production immatérielle dans le logiciel libre », avec Laurent Moineau, Multitudes, n°1, mars 2000.
 « Du contenu libre et partagé sur les réseaux, Proposition pour une initiative éditoriale ouverte », dans L'Archipel des Revues, novembre 2003.
 « Samizdat.net, l’histoire d’un projet de médias alternatifs sur Internet, entretien avec Aris Papatheorodou », in Internet et mouvements sociaux : nouvelles pratiques militantes, nouvelles sources pour l'histoire, Matériaux pour l'histoire de notre temps, n°79, 2005, pp. 57-62, , .
 « Mike Parker (1929-2014), typographe américain, « pape » de l'Helvetica », Le Monde, 3 mars, 2014, .

Ouvrage collectif 
 Ludovic Prieur, Aris Papathéodorou, Jean-Pierre Masse et Germinal Pinalie, Gênes 19-20-21 juillet 2001, multitudes en marche contre l'Empire, Éditions Reflex, Paris, 2002, ,.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Acteurs du logiciel libre | Copyleft | Logiciel libre | Culture libre | Informatique | Internet  
 Mouvement alternatif | Mouvement autonome en France  
 Opéraïsme | Toni Negri | Multitudes | Yann Moulier-Boutang  
 Richard Stallman

Liens externes 

 Liste des articles de l'auteur sur Cairn International
 Pierre Mounier, « Une analyse technologique d'un réseau de communautés : samizdat.net », dans Serge Proulx et Louise Passant, Communautés virtuelles : penser et agir en réseau, Sénécal, 2007.

Naissance en 1959
Graphiste français
Personnalité de l'extrême gauche française
Personnalité liée au logiciel libre
Mouvement autonome en France
Collaborateur du Monde